Canto (du latin  signifiant chant) peut faire référence à :

Patronyme

 , conquistador portugais ;
 Ernesto Canto (1959-2020), athlète mexicain spécialiste de la marche athlétique ;
 Félix González Canto, un homme politique mexicain ;
 Fernando Cabrera-Canto (1866-1937), peintre espagnol ;
 Jorge Brum do Canto, cinéaste portugais ;
 Marilyne Canto, une actrice et réalisatrice française ;
 Monique Canto-Sperber, une philosophe française ;

Toponyme

Poço do Canto, une freguesia portugaise ;

Divers
Canto, un groupe rock britannique formé par le guitariste Steve Howe en 1968
Bel canto, un style de chant lyrique ;
Bel Canto, un groupe québécois de style Yé-Yé qui sévit de 1964 à 1970. 
Bel Canto, un groupe de rock norvégien ;
Bel Canto, une chaîne de restaurants ;
El Canto del Loco, un groupe de rock espagnol ;

Titres

Canto a Baja California, un hymne mexicain ;
O Canto da Cidade, un album de Daniela Mercury ;
Canto General, un poème épique de Pablo Neruda.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais